Die COVID-19-Pandemie im Südsudan tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Situation 
Der Südsudan hat eine Bevölkerung von 11 Millionen Menschen, aber nur vier Beatmungsgeräte auf einer Intensivstation. Vom 25. März 2020, nachdem das Coronavirus Mali erreicht hatte, bis zum 5. April 2020, war der Südsudan das flächenmäßig größte Land ohne bestätigte Fälle von COVID-19. Der Südsudan war das 51. afrikanische Land (von 54), in dem COVID-19 nachgewiesen wurde.

Verlauf 
Bereits am 14. März 2020 setzte der Südsudan Flüge in vom Coronavirus betroffene Länder aus. Am 20. März wurde der Unterricht an allen Schulen und Universitäten bis zum 19. April ausgesetzt und Vizepräsident Hussein Abdelbagi ordnete die Aussetzung von sportlichen, sozialen, politischen und religiösen Versammlungen für sechs Wochen an. Am 25. März folgte eine nächtliche Ausgangssperre ab 20 Uhr bis 6 Uhr morgens. Am 27. März flohen rund 500 Menschen in Quarantäne aus dem Sudan nach Renk, was dazu führte, dass der nördliche Bundesstaat Upper Nile für 14 Tage gesperrt wurde.

Am 5. April 2020 trat der erste Fall von COVID-19 im Südsudan auf, eine 29-jährige Frau und Mitarbeiterin der Vereinten Nationen, die aus den Niederlanden via Äthiopien ins Land kam. Die Patientin wurde in einer UN-Einrichtung unter Quarantäne gestellt. Daneben wurden Anstrengungen unternommen, alle Kontaktpersonen der Frau ausfindig zu machen. Dieser Fall erschien am 6. April 2020 zum ersten Mal im Situationsbericht der WHO. Der zweite Fall von COVID-19 wurde am 7. April bestätigt. Die Patientin war eine weitere Arbeitnehmerin der Vereinten Nationen, die am 23. März aus Nairobi ankam und sich selbst unter Quarantäne stellte. Der dritte Fall am 9. April war ebenfalls eine Arbeitnehmerin der Vereinten Nationen, die mit der ersten Patientin Kontakt hatte.

Am 9. April 2020 gab das Bildungsministerium bekannt, dass ein Fernlehrprogramm für Grund- und Sekundarschüler über Radio und Fernsehen vorbereiten werde. Am 13. April stellte der Südsudan alle Flüge und öffentlichen Verkehrsmittel ein.

Bis zum 15. April 2020 wurden von der WHO vier COVID-19-Infektionen im Südsudan bestätigt.

Maßnahmen 
Am 20. März 2020 wurden alle Schulen und Universitäten geschlossen und sportliche, politische und religiöse Veranstaltungen abgesagt.

Am 25. März 2020 folgte eine Ausgangssperre, welche zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gilt.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie im Südsudan wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika
 Liste von Epidemien und Pandemien

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Sudsudan
Geschichte (Südsudan)
Gesundheit (Südsudan)